Myst: The Book of the Black Ships ou Myst: The Book of Black Ships (littéralement Myst : Le livre des navires noirs) est une série abandonnée de comics basée sur l'univers du jeu vidéo Myst et publiée par Dark Horse Comics. L'histoire est signée par Chris Ulm et Lovern Kindzierski, le dessin étant de Doug Wheatley. La série devait compter quatre volumes mais les libertés prise par les auteurs par rapport à l’œuvre originale de Robyn et Rand Miller poussa Cyan Worlds, les développeurs du jeu, à annuler la parution des autres volumes. Le premier volume est sorti le  aux États-Unis, il n'a jamais été traduit en français.

Historique de publication 
En 1993, après le succès populaire et critique du jeu vidéo Myst, Cyan Worlds et Dark Horse Comics établissent un partenariat afin de produire une série de quatre comics basée sur l'univers du jeu. La première partie de la série, The joining (littéralement La jonction), est publiée en septembre 1997, mais Cyan, trouvant que l’intrigue s'éloigne trop de l’œuvre originale, décide d'interrompre la publication et met un terme à la série (sans toutefois donner de raison officielle). Quelque temps avant la sortie du premier numéro de la série, un épisode préquel, Myst #0: Passages, est publié pour servir d'introduction à la série, il sera ensuite publié en ligne mais désapprouvé par Cyan. Le deuxième des quatre volumes aurait dû porter le nom de Betrayal.

La série The Book of the Black Ships adopte un style radicalement différent de celui des jeux. Les comics possèdent une atmosphère plus sombre, empruntent de nombreux codes à la fantasy et présentent (contrairement aux jeux) un large inventaire d'espèces extraterrestres.

Lors de sa sortie, le premier comics a été largement critiqué par les fans de la série qui reprochaient les nombreuses incohérences avec les jeux et notamment le fait d'avoir inversé les personnalités et les noms des deux personnages clés de l'intrigue : contrairement aux jeux, Sirrus est violent et cruel et Achenar est intelligent et réservé. Une autre des principales incohérences pointée du doigt par les joueurs est qu'Atrus possède un trimaran moderne alors que l'histoire se déroule dans les années 1800. On peut aussi noter que l'aspect physique des personnages n'est pas conforme à celui que l'on voit dans les différents jeux. Les comics contiennent également des erreurs concernant les liens familiaux entre les personnages et comporte de lourdes incohérences sur la chronologie et la géographie des lieux de l'histoire : dans Passages, K'veer se situe sur l'île de Myst alors que les deux lieux se trouvent dans deux espace-temps différents. Il y aura également des incohérences avec les œuvres (jeux ou livres) qui sortiront après la publication des comics, notamment sur les personnages de Varsil et du Roi Clevis.

Résumé

Passages 
Passages, aussi appelé Myst #0 introduit l'univers de Myst et particulièrement l'Art de l'Écriture. L'histoire se concentre sur la création de l'Art de l'Écriture par Varsil, premier Maître de Guilde, et sa passion pour la princesse de Garternay, Dania.

Varsil, aidé par son assistant Atak, parvient à créer de nouveaux mondes grâce à son Art de l'Écriture, accomplissant ainsi le rêve des scribes D'ni. En pouvant créer tous les mondes qu'ils désirent, les D'ni ne connaissent plus de famines et les conditions de vie s'améliorent. En montrant ses œuvres au Roi, Varsil espère obtenir la main de la princesse Dania qui lui avait été promise mais le Roi refuse de donner la main de son unique fille à un simple écrivain et renvoie Varsil. Celui-ci, fou de colère de s'être fait trahir, détruit, dans la lave d'un volcan, les Âges qu'il avait créé dans le but d'affamer le peuple D'ni. Il projette de créer de nouveaux mondes pour constituer une armée et renverser le roi. Il est alors arrêté par Atak qui lui transperce la main d'une flèche. Ne trouvant pas le courage de tuer son maître, il lui crève les yeux pour l’empêcher d'écrire de nouveaux Âges et ainsi accomplir ses sombres desseins.

The joining 

The joining se déroule chronologiquement avant les événements du premier jeu mais après ceux du premier roman. L'histoire se concentre sur la trahison de Sirrus et Achenar.

Voir aussi 
Univers de Myst

Références 

Comics
Myst
Série de comics Dark Horse
Album de bande dessinée sorti en 1997
1997 en science-fiction
Spin-off de jeu vidéo